Ašanti může mít několik významů

Ašantská říše – Státní útvar na území Ghany od 17. do 19. století
Ašantové – africký národ
Ashanti – jedna ze správních oblastí Ghany.